Berlinchener See steht für:

 Berlinchener See, See bei Berlinchen in Wittstock/Dosse, Brandenburg
 Berlinchener See (auch Nipperwitzsee), See bei Barlinek in der Woiwodschaft Westpommern, Polen